Кельвай — річка в Удмуртії, ліва притока річки Вала

Див. також 
 Кельвай-Уча